Briva, Gallisch voor brug, kan verwijzen naar verschillende Gallo-Romeinse plaatsen:
Briva (Vieux-Poitiers), een vicus van de Pictones
Briva Isarae, Pontoise
Samarobriva, Amiens